Jacobi kan som auktorsförkortning betyda:

 Georg Albano von Jacobi
 James D. Jacobi
 Richard Jacobi

Robotskapade auktorsförkortningar